Amerikai Egyesült Államok
 Moody (Alabama)
 Moody (Indiana)
 Moody (Missouri)
 Moody (Texas)
 Moody megye (Dél-Dakota)